Автозаводська лінія (Нижній Новгород)
 Автозаводська лінія (Мінськ)

Див. також 
 Автозаводська вулиця
 Автозаводська (станція метро)